Riu Würm, riu alpí de Baviera 
 Würm o glaciacions würmianes, quarta glaciació del quaternari